Станислав Головин:
 Головин, Станислав Алексеевич (1932—2017) — советский и российский учёный.
 Головин, Станислав Васильевич — металлург, лауреат государственной премии.